Tjålmejauratjah kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjålmejauratjah (Jokkmokks socken, Lappland, 742711-164921), sjö i Jokkmokks kommun,  (34,8 ha)
Tjålmejauratjah (Jokkmokks socken, Lappland, 743067-163017), sjö i Jokkmokks kommun,  (21,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn